Шведи — народ, що спілкується шведською мовою.

Топонім

Білорусь 
 Шведи (Браславський район)
 Шведи (Вілейський район)

Населені пункти та їхні частини
 Шведи — село в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Шведи — село в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Шведи — частина села Вичулкі в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Шведи — частина села Вільча-Воля в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки